BNP Paribas Masters 2012 – tenisowy turniej ATP z cyklu BNP Paribas Masters rozgrywany w dniach 29 października–4 listopada 2012 roku w Paryżu na kortach twardych w hali o puli nagród 2 427 975 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 we Francji